Kovács Lehel (1974–) festőművész
 Kovács Lehel (1982–) színész

hasonló néven
 Kovács Lehel István (1975–) informatikus